Mecz finałowy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1986 odbył się 29 czerwca 1986 roku na Estadio Azteca w Meksyku pomiędzy reprezentacją Argentyny a reprezentacją Niemiec Zachodnich. Sędzią tego meczu był Brazylijczyk, Romualdo Arppi Filho. Mistrzami świata, po raz drugi w historii zostali Argentyńczycy, którzy pokonali Niemców 3:2 po golach José Luisa Browna,  Jorge Valdano, oraz Jorge Burruchagi. Dla Niemców bramki zdobyli Karl-Heinz Rummenigge, oraz Rudi Völler.

Uczestnicy 
vs

Droga do finału

Mecz 

 
MISTRZ ŚWIATA 1986

ARGENTYNA DRUGI TYTUŁ

Przypisy 

Mecze finałowe Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1986